Сиротенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Сиротенко Анатолій Миколайович (1960) — український військовик. Генерал-лейтенант.
 Сиротенко Василь Трохимович (1915—2006) — історик, антикознавець, фахівець з історії пізньої античності.
 Сиротенко Володимир (1892—1941) — український робітничий поет і художник.
 Сиротенко Григорій Тимофійович (1888—1925) — український політичний діяч, адвокат. Член УСДРП.
 Сиротенко Іван Гнатович (1886 — після 1941) — православний священик, капелан Армії УНР.
 Сиротенко Надія Олександрівна (1920—2005) — український живописець.
 Сиротенко Олександр Іванович (1897—1975) — український маляр.
 Сиротенко Олексій Сергійович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Сиротенко Сергій Васильович (1977—2017) — підполковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сиротенко Юрій Георгійович (1924—2010) — український художник.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко